Zweefvliegen (sport), het vliegen met een zweefvliegtuig
Zweefvliegen (dieren), een familie van insecten